Divisione Nazionale 1932 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1932, 11º campionato italiano di hockey su pista di prima divisione
 Divisione Nazionale 1932, 3º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1932, 12º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione